Йенди — епархия римско-католической церкви c центром в городе Йенди, Гана.
 Йенди — животное-тотем одного из кланов эльфов фантастического мира писателя Стивена Браста.

Имя 
 Филлипс, Йенди (род. 8 сентября 1985) — победительница конкурса Мисс мира Ямайка 2007, а также Мисс Вселенная 2010.